Friesenhof ist der Ortsname von

 Friesenhof (Beratzhausen), Ortsteil des Marktes Beratzhausen, Landkreis Regensburg, Bayern
 Friesenhof (Heiligengrabe), Wohnplatz der Gemeinde Heiligengrabe, Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg
 Friesenhof (Lichtenfels), Ortsteil der Stadt Lichtenfels, Landkreis Lichtenfels, Bayern
 Friesenhof (Nauen), Wohnplatz der Stadt Nauen, Landkreis Havelland, Brandenburg
 Friesenhof (Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe), Kreis Dithmarschen

 Friesenhof (Gemeinde Groß Gerungs), Ortsteil der Stadtgemeinde Groß Gerungs, Bezirk Zwettl, Niederösterreich

Siehe auch:
 Fresenhof
 Friesenhofen